El Peñol (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
El Peñol (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño